Capra aegagrus hircus — animal da família Bovidae
Cabra (zodíaco) — signo chinês
Universidade de Coimbra — "Cabra" é o nome popular da torre do relógio daquela universidade

Toponímia 
Cabras (Itália) — comuna da Sardenha, Itália
Las Cabras — comuna da a região de O'Higgins, Chile
Ribamondego — freguesia de Gouveia, Portugal, outrora chamada Cabra

Municípios da Espanha 
Cabra (Espanha) — na província de Córdova, Andaluzia
Cabra del Santo Cristo — na província de Jaén, Andaluzia
Cabra del Camp — na província de Tarragona, Catalunha
Cabra de Mora — na província de Teruel, Aragão

Desambiguações de topônimos